peut faire référence à :
 le Sage (886-912), empereur byzantin de 886 à 912 ;
, pape en 928 ;
  (1342-1393), roi d'Arménie de 1373 à 1375.

Voir aussi 
 

Leon 06